Personen
 Arlando Bolla (1892-1946), Zwitsers notaris, advocaat, rechter en politicus
 Cesare Bolla (1848-1922), Zwitsers ambtenaar en politicus
 Ferruccio Bolla (1911-1984), Zwitsers rechter, redacteur, bestuurder en politicus
 Fulvio Bolla (1892-1946), Zwitsers redacteur en politicus
 Ines Bolla (1886-1953), Zwitserse feministe
 Luigi Bolla (1813-1877), Zwitsers notaris, advocaat, consul en politicus
 Plinio Bolla (1859-1896), Zwitsers politicus
 Plinio Bolla (1896-1963), Zwitsers jurist en politicus
Vlinders
 Bolla (vlinder)
 Bolla antha
 Bolla atahuallpai
 Bolla brennus
 Bolla catharina
 Bolla clytius
 Bolla cupreiceps
 Bolla cybele
 Bolla cyclops
 Bolla cylindus
 Bolla eusebius
 Bolla evippe
 Bolla litus
 Bolla mancoi
 Bolla morona
 Bolla nigerrima
 Bolla orsines
 Bolla phylo
 Bolla saletas
 Bolla salva
 Bolla subapicatus
 Bolla tetra
 Bolla ziza
 Bolla zora
 Bolla zorilla
Overige
 Bolla (familie)

Zwitserse achternaam